Ildebrandino I (va viure vers 1002-1045) fou comte de diversos feus discontinus a la regió de Pistoia. La seva descendència dels marquesos de Toscana és dubtosa. Una teoria suggereix que era fill de Gualfred, germà de Bonifaci de Toscana (marquès de Toscana) i va rebre els dominis del seu pare per la mateixa època que un comte de nom Guiu, que se sap era nebot de Bonifaci, però fill del "comte Albert", que seria son cosí (Guiu era viu encara el 1056), però com que els seus descendents s'acollien a la llei llombarda, el més probable és que fos un noble d'origen llombard. Va deixar dos fills. Albert I de Prato i Ildebrandino II de Prato.

Comtes de Prato